Vineland, roman de Thomas Pynchon publié en 1990 aux États-Unis.

Vineland (Colorado)
Vineland (New Jersey)